Михаи́л I — имя нескольких людей:
 Михаил I Асень
 Михаил I Рангаве
 Михаил I (князь Силенда) — современный «князь» виртуального государства Силенд.
 Михаил I Фёдорович — первый русский царь из династии Романовых.
 Михаил I (константинопольский патриарх)
 Михаил I Ярославич
 Михаил I (антипапа)
 Михаил I (господарь Валахии) c 1417 по 1420 год.
 Михаил I Комнин Дука
 Михай I — король Румынии (1927—1930, 1940—1947).
 Михай I Апафи — князь Трансильвании (1661—1690).
 Михай Тот I (1926—1990) — венгерский футболист.

См. также 
 Михаил II